Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Кірстен Фліпкенс у чвертьфіналі.
Надія Петрова виграла титул, у фіналі перемігши Урсулу Радванську з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Qualiyfing

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

UNICEF Open, жінки, одиночний розряд
2012